Louis, Jean, Frédéric Guyot, né à Bordeaux le  et mort à Bordeaux le , fut un homme d'Église, évêque, puis archevêque et cardinal.
 Louis Guyot, sous-chef de bureau au ministère du travail, ayant fonction d’inspecteur général du travail et de la prévoyance sociale en Alsace-Lorraine en 1919 (voir Commissaire général de la République avec la charge de réorganiser les trois anciens départements d'Alsace-Lorraine section 1.2 le haut-commissariat).